Scavino steht für:

 Scavino, eine Ortschaft in Uruguay
 Dan Scavino (* 1976), Direktor des Weißen Hauses für soziale Medien unter US-Präsident Donald Trump